Ивайло Богданов Петев (; ) — болгарский футболист и тренер.

Карьера игрока 
Практически всю игровую карьеру (за исключением одного сезона в греческой «Трикале») выступал в чемпионате Болгарии, сменив немало команд. Играл на позиции полузащитника. Завершил карьеру из-за хронической травмы левого колена.

Тренерская карьера

«Лудогорец» Разград 
Став главным тренером команды «Лудогорец» (Разград), он привёл команду к первому в её истории чемпионству в высшем дивизионе болгарского футбола, завоевав (также впервые в истории клуба) также Кубок и Суперкубок Болгарии. 21 июля 2013 был уволен после поражения в 1-м туре чемпионата страны от «Любимца» со счётом 0:1, тренером команды был назначен Стойко Стоев.

«Левски» София 
8 октября 2013 года Петев был назначен тренером «Левски» из Софии, однако был вынужден уйти в отставку уже через день из-за конфликта с болельщиками клуба.

АЕЛ Лимасол 
В октябре 2013 года Петев подписал контракт с кипрским клубом АЕЛ (Лимасол). Клуб стал первым в турнирной таблице по итогам регулярного сезона, на три очка опередив «Аполлон» и АПОЭЛ. По итогам второго этапа клуб отдал первенство АПОЭЛу, уступив по разнице мячей и по результатам личных встреч.

Сборная Боснии и Герцеговины 
21 января 2021 года был назначен на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины. Под руководством Петева в марте 2021 года команда начала отборочный цикл к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Болгарии: 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Болгарии: 2000/01
 Финалист Кубка Болгарии: 1999

Как тренер 
 Чемпион Болгарии по футболу: 2011/12, 2012/13
 Кубок Болгарии: 2011/12
 Суперкубок Болгарии: 2012
 2-е место в чемпионате Кипра: 2013/14
 2-е место в чемпионате Хорватии: 2016/17
 Финалист Кубка Хорватии: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports.ru 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Литекс»
Игроки ФК «Олимпик» Тетевен
Игроки ФК «Спартак» Варна
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Марек»
Игроки ФК «Родопа»
Игроки ФК «Любимец 2007»
Игроки ФК «Этыр»
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Лудогорец»
Тренеры ФК «Левски»
Тренеры ФК АЕЛ Лимасол
Тренеры сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Омония» Никосия
Тренеры ФК «Аль-Кадисия» Эль-Хубар
Тренеры ФК «Ягеллония»
Тренеры сборной Боснии и Герцеговины по футболу